H3 steht für:

 H3 (Paralympics), eine Startklasse bei den Paralympics
 H3 (Rakete), eine japanische Trägerrakete
 H3 (Slowenien), slowenische vierspurige Schnellstraße
 H3, ein Marine-Chronometer, siehe John Harrison (Uhrmacher)
 H3, ein Glühlampentyp für Fahrzeugscheinwerfer, siehe Fahrzeugscheinwerfer#Lichtquellen
 H3 – Halloween Horror Hostel, eine deutsche Horrorfilm-Parodie
 Alstom Prima H3, eine von ALSTOM Stendal entwickelte Hybridlokomotive
 Brilliance H3, eine Limousine
 Harbour Air, kanadische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Histon H3, eines der fünf Haupt-Histon-Proteine des Chromatins in eukaryotischen Zellen
 Huansu H3, ein Van
 Hummer H3, ein Geländewagen-Modell
 IFA H3, ein Lastkraftwagen der Zwickauer Horch-Werke
 IFA H3A (umgangssprachlich H3), den ersten Lkw der DDR aus Eigenentwicklung

H-3 steht für:
 H-3 (Flugplatz), irakische Ölpipeline und ehemalige Luftwaffenbasis in der der Provinz Al-Anbar
 Interstate H-3, ein Interstate Highway im US-Bundesstaat Hawaii
 Sikorsky H-3 Sea King, ein Hubschrauber des US-amerikanischen Herstellers Sikorsky Aircraft Corporation
 VFW H-3, ein Versuchshubschrauber des deutschen Herstellers Vereinigte Flugtechnische Werke
 H3 (Rakete), eine japanische Trägerrakete

H3